К-90 может относиться к:
 К-90 (подводная лодка) — советская атомная подводная лодка 1960-х годов
 К-90 (танк) — советский опытный лёгкий плавающий танк конца 1940-х — начала 1950-х годов